Инской — посёлок городского типа в составе Беловского городского округа Кемеровской области России.

Посёлок расположен на левом берегу Ини в 8 км к востоку от города Белово. Площадь посёлка городского типа Инской составляет 1761 га.

Население

История 
12 января 1954 года вышло решение под № ПР-15 начальника «Главвостокэнерго» Министерства электростанций и электропромышленности по выбору площадки для строительства новой ГРЭС в Кузбассе. Наряду со строительством станции весной 1956 года началось строительство посёлка, когда приехала первая партия рабочих — 300 человек, затем вторая — 500 человек.

28 августа 1963 года состоялась первая сессия Инского поселкового Совета. В поссовет тогда было избрано 70 депутатов — передовиков производства, представителей общественных организаций, интеллигенции. Этот день считается официальной датой рождения посёлка.

Предприятия 
 ООО «Беловское рыбное хозяйство», ОАО «Агрокомплекс»
 Школа № 12
 Школа № 16
 Горбольница 4, Центр здоровья, Беловская районная больница
 Пожарная часть
 Беловская ГРЭС
 ГПОУ Беловский политехнический техникум
 Музыкальная школа
 детский дом

Фотографии

Интересные факты 
Посёлок Инской отображен в романе Юрия Рощина «Ледяное дыхание золота», опубликованном издательством «Подвиг» в мае 2017 года.

Примечания

Источники 
 
 terrus.ru — база данных России
 Почтовые индексы Кемеровской области
 ИСТОРИЯ ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА ИНСКОЙ ГОРОДА БЕЛОВО
 http://www.inskoi.belovonet.ru/inskoi/index.aspx
 

Посёлки городского типа Кемеровской области
Населённые пункты Беловского городского округа